Le col de la Traversette peut désigner :
 le col de la Traversette, un col des Alpes cottiennes situé sur la frontière entre la France et l'Italie ;
 le col de la Traversette, un col des Alpes grées situé en France, au-dessus du col du Petit-Saint-Bernard.